Одбојка се први пут нашла на програму Летњих олимпијских игара, на Играма 1964. у Токију. 

Прво такмичње у одбојци за мушкарце одржано је од 13. до 23. октобра 1964. у Спортском олимпијском центру Комазава у Токију.

Учествовало је 10 репрезентација. Такмичење је одржано по једноструком лига систему (свако са сваким по једну утакмицу), тако да није било финалне утакмица а три прволасиране репрезентације освајале су медаље.

Квалификације

Земље учеснице

Резултати 
 13. октобар

 14. октобар

 15. октобар

 17. октобар

 18. октобар

 19. октобар

 21. октобар

 22. октобар

 23. октобар

Табела 

О = одиграо, Д = добио, И=изгубио, СД = Сетова добио, СИ = Сетова изгубио, ПД= Поене добио, ПИ=Поене изгубио, ПД/ПИ = количник добијених и изгубљених поена.

Састави победничких екипа

Спољашње везе 
 Званични изветај са ЛОИ 1964 МОК
 Резултати

Одбојка на Летњим олимпијским играма 1964.
Спортови на Летњим олимпијским играма 1964.